

Николаєво () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Николаєво () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.
 Николаєво () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Радомир.
 Николаєво () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Плевен.
 Николаєво () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.
 Николаєво () — місто в Старозагорській області. Входить до складу общини Николаєво.
 Николаєво () — община в Старозагорській області.

Див. також 
 Ніколаєво